Die BMW Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2006 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Estoril das Estoril Open gespielt, welches wie die  die BMW Open zur Kategorie der International Series zählten.

Der Argentinier David Nalbandian gewann die letzte Austragung, dieses Jahr trat er nicht erneut zum Turnier an. Im Finale standen sich überraschend zwei Belgier gegenüber. Der an fünf gesetzte Olivier Rochus schlug Kristof Vliegen, der das zweite und letzte Mal überhaupt ein Finale erreichen konnte. Für Rochus war es der zweite und letzte Titel der Karriere.
Im Doppel gewannen Mario Ančić  und Julian Knowle die letzte Austragung. Während Ančić nur das Einzel spielte, trat Knowle mit Jürgen Melzer an. Die Österreicher schieden jedoch als Setzlistenerste schon in der ersten Runde aus. Abermals standen sich im Halbfinale nur ungesetzte Paarungen gegenüber. Andrei Pavel und Alexander Waske, der im Vorjahr schon im Finale stand, gewannen im Finale schließlich gegen Björn Phau und Alexander Peya. Für Pavel und Knowle war es der einzige gemeinsame Titel – Pavel hatte im Einzel 1999 und 2005 schon jeweils das Einzelfinale erreicht. Phau schaffte in München das einzige Mal ein ATP-Finale zu erreichen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in München